Japanstudien bezeichnet:
 Japanologie, akademische Disziplin
 früherer Name der wissenschaftlichen Zeitschrift Contemporary Japan

siehe auch: Deutsches Institut für Japanstudien